Niebuszewo – osiedle Szczecina
 Szczecin Niebuszewo – stacja kolejowa
 Dekanat Szczecin-Niebuszewo – dekanat